Tokanui steht für:

 Tokanui (Southland), Ortschaft in der Region Southland, Neuseeland
 Tokanui (Waikato), Ortschaft in der Region Waikato, Neuseeland